

Geografia 
 Baran – località della Somalia
 Baran – suddivisione dell'India, classificata come municipality, capoluogo del distretto di Baran

Persone 
 Adolfo Barán (1961) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Katarzyna Baran (1979) – pentatleta polacca
 Paul Baran (1926-2011 – ingegnere polacco naturalizzato statunitense
 Paul A. Baran (1909-1964) – economista statunitense 
 Primo Baran (1943) – canottiere italiano
 Ram Baran Yadav (1948) – politico nepalese
 Ria Baran (1922-1986) – pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca
 Stanisław Baran (1920-1993) – calciatore polacco, di ruolo attaccante

Cinema 
 Baran – film del 2001 diretto da Majid Majidi
 Daikaijū Baran – film del 1958 diretto da Ishirō Honda